Das Paul Hunter Classic 2009 (bzw. die Paul Hunter Classics 2009) fand vom 13. bis zum 16. August in Fürth statt. Es gilt als das größte Snooker-Pro-Am-Turnier der Welt. Das Turnier wurde zum vierten Mal in Folge in der Stadthalle in Fürth ausgetragen. Sieger wurde der britische Snookerspieler Shaun Murphy, der bereits 2008 gewonnen hatte.

Turnierverlauf

Gruppenphase 

In der Gruppenphase wurde „Best of 3“ Frames gespielt.

Bis auf John Higgins konnten alle Main Tour-Spieler in ihrer Gruppe souverän Gruppensieger werden und somit direkt in Runde 2 vorstoßen. Higgins hingegen  verlor sein Gruppenspiel gegen Warren Smith und musste als Gruppenzweiter ein Spiel mehr als die anderen Main-Tour-Stars absolvieren. Von den Gruppenköpfen schaffte es lediglich Armin Lesiv nicht in die nächste Runde.

Endrunde 

In der Endrunde wurde bis zum Finale „Best of 5“ Frames gespielt.

1. Runde 
John Higgins schaffte durch ein erwartungsgemäßes 3:0 über den Belgier Peter Bullen den Einzug in die nächste Runde. Auch der deutschen Hoffnungsträger Lasse Münstermann, der es 2008 bis ins Viertelfinale geschafft hatte, erreichte mühelos die nächste Runde.

2. Runde 
In der Runde der letzten 64 schied Weltmeister John Higgins überraschend mit 1:3 gegen Barry Pinches (Sieger des Paul Hunter Classic 2007) aus. Der erst 14-jährige Belgier Luca Brecel besiegte den Main-Tour-Profi Joe Perry mit einem glatten 3:0. Für die ambitionierten deutschen Spieler Lasse Münstermann und Sascha Lippe war nach Niederlagen gegen die Main-Tour-Profis Ryan Day bzw. Dominic Dale ebenfalls Schluss. Mit Luca Brecel aus Belgien, Maurice Le Duc aus den Niederlanden sowie dem Deutschbrasilianer Itaro Santos erreichten nur drei Spieler die 3. Runde, die nicht von den britischen Inseln stammen.

3. Runde 
Ab der dritten Runde trafen dann vermehrt Main-Tour-Profis aufeinander. Für einige Profis wie beispielsweise Barry Hawkins, Ricky Walden, Michael Judge, Barry Pinches, Dominic Dale, Jamie Cope oder Stephen Maguire war hier bereits Schluss. Auch Luca Brecel schied nach einer 0:3-Niederlage gegen den Engländer Jimmy Michie aus.

Achtelfinale 
Im Achtelfinale war dann auch für den letzten verbliebenen Amateur Itaro Santos Schluss, der dem Nordiren Joe Swail unterlag. Mark Selby unterlag überraschend deutlich gegen Rory McLeod mit 0:3, während die beiden Ex-Weltmeister Shaun Murphy und Ken Doherty sicher in die nächste Runde einziehen konnten. Jimmy White, der zuvor den Weltranglistenzweiten Maguire aus dem Turnier geworfen hatte, behielt auch gegen den höher gesetzten Michael Holt die Oberhand.

Viertelfinale 
Im ersten Viertelfinale schaffte Titelverteidiger Shaun Murphy einen 3:1-Sieg über Ken Doherty. Rory McLeod ließ Ryan Day keine Chance und sicherte sich mit einem 3:0 die Halbfinalteilnahme. Joe Swail zog durch einen am Ende souveränen Sieg über Jimmy Michie in die nächste Runde ein und auch Mark Davis konnte den früheren mehrfachen Vizeweltmeister Jimmy White auf dem Weg ins Halbfinale nicht aufhalten.

Halbfinale 
Rory McLeod bekam es mit dem dritten Top-8-Spieler in Folge zu tun und schaffte es, auch den Vorjahressieger Shaun Murphy gehörig unter Druck zu setzen. Nach 2:0-Führung für McLeod gelang es Murphy jedoch auf 2:2 auszugleichen. Er gewann schließlich auch den umkämpften Entscheidungsframe, in dem am Ende jede Farbe einzeln gelocht wurde, auf die allerletzte verbliebene schwarze Kugel.

Im zweiten Halbfinale konnte Joe Swail den Schwung seines Viertelfinalsiegs mitnehmen und ging gegen Jimmy White 1:0 in Führung. In einem abwechslungsreichen Match gab es mehrere größere, aber keine vorentscheidenden Breaks, so dass Publikumsliebling White dem Nordiren Swail zweimal trotz hohen Rückstands noch den Frame abnehmen konnte und am Ende mit 3:1 gewann.

Finale 
Vorjahressieger Shaun Murphy profitierte von den offeneren Stellungen und konnte sein starkes Breakbuilding besser einsetzen als im Halbfinale. Auch machte er jetzt deutlich weniger Fehler und konnte seinerseits die Ungenauigkeiten von Jimmy White nutzen, dem er immer einen Ball voraus war. Dank hoher Breaks gestaltete sich das Finale im Modus „Best of 7“ zu einer klaren Sache und Murphy holte sich zum zweiten Mal in Folge mit 4:0 den Titel.

Statistik ab dem Achtelfinale

Weblinks 

 
 

2009
Snookerveranstaltung 2009